Mungo kan syfta på följande:

 Flera arter av rovdjuret Manguster kallas mungo
 Município Mungo, kommun i Angola
 Mungo (vattendrag i Kamerun)
 Mungo (ort) i Filippinerna